Tenisový turnaj ATP China Open 2010 se konal ve dnech 1. - 11. října v Pekingu, hlavním městě Číny venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 3 337 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Novak Djoković (vítěz)
  Andy Murray (čtvrtfinále)
  Robin Söderling (čtvrtfinále)
  Nikolaj Davyděnko (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (1. kolo)
  Fernando Verdasco (1. kolo)
  Michail Južnyj (1. kolo)
  David Ferrer (finále)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráčů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (1. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
China Open (tenis)
Tenis v Číně v roce 2010